Топологический изолятор — особый тип материала, который в объёме представляет собой диэлектрик (изолятор), а на поверхности проводит электрический ток. Примером топологического изолятора может служить очень тонкая (в противном случае нужный эффект не достигается) плёнка теллурида ртути и минерал кавацулит, сначала полученный в лаборатории, и только затем обнаруженный в природе.

Топологические изоляторы были предсказаны в 1980-х годах, впервые обнаружены в 2007 году и с тех пор активно изучаются.


Свойства  
Поверхностное состояние трёхмерного топологического изолятора является новым типом двумерного электронного газа, где спин электрона связан с импульсом, то есть спин зависит от собственного движения электрона.

Применение 
Топологические изоляторы могут использоваться в квантовых компьютерах в качестве носителей информации.

Применение в теории 
 Магнитные монополи
 Майорановский фермион
 Аксион
 Квантовые вычисления
 Квантовая теория поля

Ссылки 
 Найден материал, существующий между классическим и квантовым мирами // hi-news.ru, 8 Декабря 2016

Примечания 

Физика твёрдого тела
Спинтроника
Диэлектрики